Vysoká škola obchodní může označovat:
 Vysoká škola obchodní v Praze, založená 1919, součást ČVUT, z níž vznikla Vysoká škola ekonomická v Praze
 Vysoká škola obchodní v Praze – soukromá vysoká škola založená roku 2000
 Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně – soukromá vysoká škola založená roku 2006